Crofton ist der Name mehrerer

Orte im Vereinigten Königreich:
 Crofton (Cumbria) im Parish Thursby, Cumbria
 Crofton (Bromley), Wohngegend in Orpington (London)
 Crofton (Hampshire), in Stubbington, Hampshire
 Crofton (West Yorkshire), Dorf bei Wakefield
 Crofton Pumping Station im County Wiltshire
 Crofton Locks, Schleusen im County Wiltshire
 Crofton Park in Südost-London

in Kanada:
 Crofton (British Columbia)

in Neuseeland:
 Crofton (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Crofton (Kentucky)
 Crofton (Maryland)
 Crofton (Michigan)
 Crofton (Nebraska)

Personen:
 John Crofton (1912–2009), britischer Mediziner
 Morgan Crofton (1826–1915), irischer Mathematiker 

Unternehmen:
 Crofton Marine Engine Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller